Kwinten (België), een wijk in Sint-Martens-Voeren (Voeren, arrondissement Tongeren, Limburg, Vlaanderen, België) 
Quinten (voornaam), een jongensnaam
Quintinus, een heilige

Zie ook
kwint
Kwinte
Quinten (doorverwijspagina)
Sint-Kwintens-Lennik